François de La Mothe Le Vayer peut faire référence à :
 François de La Mothe Le Vayer (1588-1672) ;
 François de La Mothe Le Vayer (1627-1664).